Тарбага́н, или монго́льский (сиби́рский) суро́к () — млекопитающее рода сурков, обитающее в России (в степях Забайкалья и Тувы), Монголии (исключая юг), Северо-Восточном Китае. 

Длина — до 60 см. Носитель возбудителя чумы.

Также тарбаганами называют черношапочных сурков на Камчатке и в Корякии.

Объект охоты. В старину употреблялся в пищу кочевыми народами Центральной Азии: гуннами, монголами и др.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Сурок-тарбаган

Сурки
Животные, описанные в 1862 году
Млекопитающие Азии